Boillot ist der Familienname folgender Personen:

 André Boillot (1891–1932), französischer Automobilrennfahrer
 Georges Boillot (1884–1916), französischer Automobilrennfahrer und Jagdflieger
 Stéphane Boillot-Cousin (* 1970), französischer Schriftsteller, siehe Johan Heliot